Ли́ки свя́тости — различные категории, на которые в православии принято разделять святых при их канонизации и почитании в зависимости от трудов их святой земной жизни.

Как и отдельным святым, этим «тематическим» группам святых пишутся особые праздничные службы, имеющие в Общей минеи со стихирами, паремиями, тропарями, кондаками, величаниями, канонами, прокименами, апостольскими и евангельскими зачалами, и причастными.

Православные лики святости 

Когда требуется обозначить множественное число святых одного лика, применяется удвоение последней согласной сокращения: свв. — святые, апп. — апостолы и т. д.

См. также 
 Чины ангельские
 Местночтимые святые

Примечания

Ссылки 
 Классификация святых
 Лики святости

 
Агиография
Канонизация